

Letteratura 
 History – racconto di Isaac Asimov del 1941

Media 
 History – canale televisivo statunitense
 History – canale televisivo canadese
 History – canale televisivo italiano
 History – canale televisivo coreano giapponese
 History – rivista accademica inglese di storia a revisione paritaria
HIStory – serie televisiva antologica taiwanese
 BBC History – rivista storica della BBC di impostazione divulgativa
 Sky History – canale televisivo inglese

Musica 
 History – album di Loudon Wainwright III del 1992
 History – album degli Alphaville del 1993
 History – singolo dei The Verve del 1995
 History – album dei Dune del 2000
 History – album dei controller.controller del 2004
 History – singolo dei Funeral for a Friend del 2005
 History – album di Matthew West del 2005
 History – singolo degli One Direction del 2016
 History: The Singles 85-91 – album dei New Model Army del 1992
 HIStory: Past, Present and Future - Book I – album di Michael Jackson del 1995
 HIStory/Ghosts – singolo di Michael Jackson del 1997